Silvio Paolucci – allenatore ed ex calciatore italiano
Silvio Paolucci – politico italiano